Airbag – norweski zespół muzyczny
 Airbag (pol. Poduszka powietrzna) – film z 1997 roku, reż. Juanma Bajo Ulloa
 Airbag – piosenka zespołu Radiohead